Стілець — вид меблів.
 Офісний стілець — предмет офісних меблів.
 Ортопедичний стілець
 Електричний стілець — знаряддя страти.
 Стілець — підставка під який-небудь механізм, інструмент, будову.
 Стілець — опора з масивних брусів для стовпового вітряка.
 Стілець — інша назва аналоя.
 Стілець — ткацький прилад для в'язання начиння.
 Стілець — опора кермового весла на плотах.
 Стілець — вимощене колодами місце, куди гуцульські лісоруби спускали з гір повалені дерева (мощення запобігало вбиванню стовбурів у землю).
 «Стілець» («Уткатасана») — поза в йозі.

Примітки